Dries Wuytens – calciatore belga
 Jan Wuytens – calciatore belga
 Stijn Wuytens – calciatore belga